Juri Simonow ist der Name folgender Personen:

* Juri Antonowitsch Simonow (* 1934), russischer Physiker
 Juri Iwanowitsch Simonow (* 1941), russischer Dirigent